Нова національна партія — консервтивна політична партія Гренади.
 Нова національна партія — політична партія Південно-Африканської Республіки.